Пилово́йти (, ) — хутор в Сморгонском районе Гродненской области Белоруссии.

Входит в состав Жодишковского сельсовета.

Расположен северной части района на правобережьи реки Половойка. Расстояние до районного центра Сморгонь по дороге — около 20 км, до центра сельсовета агрогородка Жодишки по прямой — чуть менее 2 км. Ближайшие населённые пункты — Буянцы, Жодишки, Соченяты.

Согласно переписи население Пиловойтей в 1999 году насчитывало 4 жителя.

Примечания

Ссылки 
 Сморгонский райисполком 

Населённые пункты Сморгонского района